Tesser:
 Gregory Tesser (* 1946, Highgate), giornalista inglese
 Giorgio Tesser (* 1950, Conegliano), militare italiano
 Attilio Tesser (* 1958, Montebelluna), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Rafael Tesser (* 1981, Curitiba), ex calciatore brasiliano
 Abraham Tesser, psicologo statunitense